

Geografia

Austria 
 Krems-Land – powiat w kraju związkowym Dolna Austria
 Krems an der Donau – miasto statutarne w kraju związkowym Dolna Austria
 Krems in Kärnten – gmina w kraju związkowym Karyntia, w powiecie Spittal an der Drau
 Krems – rzeka, dopływ Traun
 Große Krems – rzeka, dopływ Dunaju
 Kleine Krems – rzeka, dopływ Große Krems

Niemcy 
 Krems II – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Segeberg

Inne 
 Krems-Langenlois – lotnisko w Austrii (LOAG)

Osoby 
 Balthasar Krems – niemiecki wynalazca
 Karl-Heinz Krems – niemiecki polityk